Kerviel est un patronyme pouvant désigner:

Jérôme Kerviel (né en 1977), opérateur de marché français, impliqué dans l'affaire Kerviel
Ketty Kerviel (1916-2009), actrice française

Voir aussi
Affaire Kerviel, crise financière de la Société générale

Homonymie de patronyme
Patronyme breton